''Nova Brasília pode referir-se a:

 Nova Brasília - bairro de Campina Grande
 Nova Brasília - bairro de Cariacica
 Nova Brasília - bairro de Joinville
 Nova Brasília - bairro de Magé
 Nova Brasília - bairro do município de Nova Iguaçu
 Nova Brasília de Itapuã - uma das regiões que formam o bairro de Itapuã, em Salvador
 Nova Brasília - bairro de Salvador
 Nova Brasília - bairro de Teresina

Desambiguação